Лысцево — название нескольких населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Лысцево — село в Кирилловском районе;

Костромская область 
 Лысцево — посёлок в Солигаличском районе;

Московская область 
 Лысцево — деревня в Волоколамском районе;
 Лысцево — село в Коломенском районе;
 Лысцево — деревня в Раменском районе;

Рязанская область 
 Лысцево — посёлок в Рязанском районе;
 Лысцево — посёлок в Старожиловском районе;

Тверская область 
 Лысцево — посёлок в Сандовском районе;

Ярославская область 
 Лысцево — посёлок в Любимском районе;